Айестара́н — испанская () и баскская () фамилия. Известные носители:

  (род. 1910) — испанский регбист.
 Айестаран, Лауро (1905–1968) — нидерландский композитор.
  (род. 1948) — испанская хоккеистка на траве.
  (род. 1910) — испанский футболист.
  (род. 1975) — испанский журналист.
 Айестаран, Пако (род. 1963) — испанский футболист, тренер.
  (1912—1957) — уругвайский гитарист.
  (1924—2014) — испанский теолог.
  (род. 1930) — испанский художник.
  (1920—1966) — испанский футболист.